You Know Our Name е трети студиен албум на английската RAC група English Rose, издаден през 1997 година от English Rose Produktions. Времетраенето на албума е 50 минути и 40 секунди.

Трак листа

Външни препратки 
 English Rose – подробна информация  // Unitedskins.com 
 You Know Our Name // Last.fm 
 You Know Our Name // 88nsm.com 

Албуми на „Инглиш Роуз“
Музикални албуми от 1997 година